

Filmy 
 Triangle – amerykański dramat z 1970
 Triangle – serial koreański

Geografia

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w USA:
 Triangle – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Triangle – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William
Gminy w USA:
 Triangle (ang. Triangle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Triangle (ang. Triangle Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham

Wielka Brytania 
 Triangle – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)